Cet article recense les sites naturels protégés dans l'Allier, en France.

Liste

Sites classés 
La liste suivante recense les sites classés de l'Allier.

Sites inscrits 
La liste suivante recense les sites inscrits de l'Allier.

Annexes

Références

Articles connexes 
 Site classé ou inscrit
 Liste des sites Natura 2000 de l'Allier

Sites protégés